Fulvetta formosana — вид птиц из семейства славковых. Ранее считался конспецифичным с Fulvetta cinereiceps и Fulvetta manipurensis.

Распространение 
Эндемики Тайваня.

Описание 
Длина тела 12 см, вес 10 г. От короны до спинки окрашены в молочно-серо-коричневый цвет. Нижняя часть спинки и зад бледно-рыжие.

Биология 
В желудках представителей вида находили насекомых и семена. Пищу эти птицы ищут парами или небольшими группами на или в непосредственной близости от земли. Брачный сезон с мая по июль. В кладке 2 яйца.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/taiwan-fulvetta-fulvetta-formosana
 BirdLife International (BLI) (2008) Taiwan Fulvetta Species Factsheet.

Fulvetta
Эндемики Тайваня
Животные, описанные в 1906 году